Виллем ван Мирис (; 3 июня 1662, Лейден — 26 января 1747, Лейден) — голландский художник-портретист, автор исторических и жанровых полотен. Работал в традициях основанной Герардом Доу лейденской художественной школы.

Виллем ван Мирис родился в семье художников. Его отец, Франс ван Мирис-старший, был известным учеником Г. Доу, старший брат Виллема Ян ван Мирис также был живописцем. После обучения в мастерской отца Виллем в 1683 году  становится членом лейденской гильдии художников св. Луки. В 1687, 1698, 1704 и 1708 годах он — управляющий делами Гильдии, в 1699 избирается её председателем. В 1694 году ван Мирис, совместно с художниками Якобом Торенфле и Карелом де Моором, основывает в Лейдене Академию искусств Leidse Tekenacademie, просуществовавшую в этом городе до 1736 года. Приблизительно к этому времени художник ван Мирис ослеп и перестал рисовать.

Его сын, Франц ван Мирис Младший также был художником.

Избранные полотна 
 Возвращение блудной дочери, 1684 Лейпциг, Музей изобразительных искусств
 Одиссей и Цирцея, 1685 Лейден, музей Лакенхал
 Дама с попугаем, 1685 дворец Капут
 Смерть Клеопатры, 1694
 Портрет вдовы
 Даниель фон Мейнертсхаген и его супруга Амалия ван Стокум как Ринальдо и Армида, 1715, Берлин, замок Грюневальд

Литература 
 Eintrag «Mieris, Willem van» In: Reclams Künstlerlexikon. 2. Auflage, Philipp Reclam jun. GmbH &Co., Stuttgart 1995; S. 473. ISBN 3-15-010412-2.

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 июня
Родившиеся в 1662 году
Родившиеся в Лейдене
Умершие 26 января
Умершие в 1747 году
Умершие в Лейдене
Художники Нидерландов
Похороненные в Лейдене
Ослепшие художники
Члены Гильдии Святого Луки (Лейден)